Holländer steht für:
 ein Bewohner Hollands
 umgangssprachlich ein Niederländer
 Holländer (Familienname) (Hollaender), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Holländer (Cavia), eine Rasse der Hausmeerschweinchen
 Holländer (Fahrzeug), ein autoähnliches Kinderfahrzeug, welches mit den Händen angetrieben und mit den Füßen gelenkt wird
 Café Holländer, Elberfeld
 Der fliegende Holländer, eine romantische Oper von Richard Wagner
 Papierholländer,  eine Maschine zur Papierherstellung
 Holländerkaninchen, eine Kaninchenrasse
 Holländerverschraubung, eine mittels Überwurfmutter durch axiale Pressung gedichtete und zuverlässig lösbare Rohrleitungsverbindung
 Holländerwindmühle
 der Leiter einer Milchwirtschaft, siehe Holländerei
 mitunter die Käsesorte Gouda, siehe Gouda (Käse)
 Holländer oder Hauländer waren Siedler in Preußen, Polen und zum Teil auch Litauen, in der Regel deutscher Herkunft
 Nadelholzstämme, die von Süddeutschland nach Holland geflößt wurden (Holländertannen), siehe Flößerei #Begriffe der Flößerei

Siehe auch:
 Holender
 Hollander